Caroline Brasch Nielsen (née en 1994), mannequin danoise,
 Charles Brasch (1909-1973), poète et directeur de revue néo-zélandais,
 Thomas Brasch (1945-2001), écrivain, dramaturge et poète lyrique allemand.

Corps célestes 
 (25226) Brasch, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.